Пьери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пьери, Марио (1860—1913) — итальянский математик, известный своими работами по основаниям геометрии.
 Пьери, Серджо де (род. 1932) — итальянский органист.

См. также 
 Пьер